Нейтральные воды (международные воды, открытое море) — морское пространство, находящееся за внешними пределами территориального моря, на которое не распространяется суверенитет какого-либо государства.

 «Нейтральные воды» — советский художественный фильм 1968 года.